Hohe Egge ist der Name von Bergen:
 Hohe Egge (Upland) (604,9 m), im Upland (Rothaargebirge), nahe Ottlar, Landkreis Waldeck-Frankenberg,  Hessen
 Hohe Egge (Süntel) (ca. 440 m), im Süntel, nahe Bad Münder am Deister, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Hohe Egge (Selter) (395,0 m), im Selter, nahe Ammensen, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Hohe Egge ist der Name eines Hügels und Siedlungsbereichs:
 Hohe Egge (Sprockhövel), im Stadtteil Niedersprockhövel von Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen